Ратан Верман Шетти (; ), более известный как Р. Верман — индийский , работавший в индустрии кино на хинди. Двукратный лауреат кинопремии Filmfare. Отец кинорежиссёра .

Биография 
Ратан Верман Шетти родился в Мангалуре (ныне штат Карнатака). Окончил  в Мумбаи, после чего основал собственную рекламно-дизайнерскую компанию «Takshila». Первое время его основными клиентом была киностудия  Дева Ананда, выпустившая фильмы  (1965) и  (1967).

Будучи рекламным дизайнером, Верман заинтересовался художественным направлением и несколько лет работал помощником . В 1975 году он стал независимым художником-постановщиком и с тех пор работал над более чем 350 фильмами, среди которых Betaab (1982), Boxer (1984), «Жажда мести» (1988), Thanedaar (1990), Khiladi (1992), «Игра со смертью», (1993) «Каран и Арджун» (1995), «Хочу жениться на дочери миллионера», Yeh Raaste Hain Pyaar Ke (2001),  (2001),  (2002),  (2004), 36 China Town (2006) и Phir Hera Pheri (2006).
Верман дважды получил награду Filmfare за свою работу в фильмах  (1991) и  (1992). Последней из его работ на экраны вышел фильм Yaar Meri Zindagi (2008) с Амитабхом Баччаном и Шатругханом Синха в главных ролях, съёмки которого начались ещё в 1971 году.

Верман скончался от остановки сердца 30 июля 2019 года около 12:30 в пригородной больнице Мумбаи в возрасте 72 лет.

Примечания 

Люди, чей прах был развеян
Умершие от остановки сердца